«Hello My Love» — песня ирландской группы Westlife, первый сингл группы после ее возвращения на поп-сцену в сентябре 2018 года. Запись заявлена как первый сингл нового еще не вышедшего камбэк-альбома Westlife. Релиз сингла состоялся 10 января 2018 года.

Список композиций 
 «Hello My Love» — 3:34
 «Hello My Love (Instrumental)» — 3:34

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Westlife 

Песни 2019 года
Синглы Westlife
Песни на английском языке